Jaworska ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Jaworska (* 1946), polnische Leichtathletin
 Edyta Jaworska (* 1990), polnische Handballspielerin und Handballschiedsrichterin
 Helena Jaworska (1922–2006), polnische Politikerin, Journalistin
 Małgorzata Jaworska (* 1955), polnische Pianistin
 Renata Jaworska (* 1979), polnische Malerin